Dustin Brown peut désigner :
 Dustin Brown (1984-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Dustin Brown (1984-), joueur de tennis jamaïcain naturalisé allemand.